Mrčići est un toponyme qui peut désigner :
Mrčići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Mrčići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.